Le terme Route 103 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 103 en Allemagne
 Route 103 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 103 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route régionale 103 en Finlande
  dans certains départements, en France
  dans plusieurs pays